Dalmatinska nogometna zona (također i kao Dalmatinska nogometna liga) je svoje prvo izdanje imala u sezoni 1962./63. Bila je jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Niži rang natjecanja su predstavljale Podsavezne lige. 
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio Jadran iz Kaštel Sućurca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 Podsavezna liga Gospić 1962./63. 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1962./63.
 Prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza 1962./63. 
 Prvenstvo Zadarskog nogometnog podsaveza 1962./63. 
 Slavonska zona 1962./63. 
 Zagrebačka zona 1962./63.

Izvori 
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 63-65 
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 52-54 
  

1962-63
1962-63
Dalmacija